Cerdanya:
 Ix (Alta Cerdanya): poble del municipi de la Guingueta d'Ix.
 La Guingueta d'Ix: municipi (trad. les Guinguetes, en francès Bourg-Madame).
 Sant Martí d'Ix: església romànica d'Ix.
 Nombres
 En xifres romanes, el nombre nou.
 Segles
 .
 .
 Lletres Una variant per anomenar la lletra ics (x).
 Música''
 Ix!, grup de música independent català